Revolutions ist der Titel mehrerer Werke:
Musik
 Revolutions (Jean-Michel-Jarre-Album), ein Album von Jean-Michel Jarre aus dem Jahr 1988
 Revolutions (The-Great-Divide-Album), ein Album der Band The Great Divide aus dem Jahr 1999
 Revolutions (The-X-Ecutioners-Album), ein Album der DJ-Gruppe The X-Ecutioners aus dem Jahr 2004
 Revolutions (Blind-Channel-Album), ein Album der Band Blind Channel aus dem Jahr 2016

Literatur
 Révolutions ist der Originaltitel des Romans Revolutionen von Jean-Marie Gustave Le Clézio

andere Medien
 Matrix Revolutions, der dritte Teil der Matrix-Filme
 Revolutions, ein Podcast, siehe Mike Duncan (Historiker)